Kampmann, Kampman:
 Hack Kampmann
 Martin Kampmann
 Viggo Kampmann

Kampman 
 Aaron (Allan) Kampman
 Harri Kampman (* 1954)